

Geografia 
 Francia
 Mortagne – fiume che scorre nella regione del Grande Est e che sfocia nella Meurthe
 Mortagne – comune nella regione del Grande Est
 Mortagne-au-Perche – comune nella regione della Normandia
 Mortagne-du-Nord – comune nella regione dell'Alta Francia
 Mortagne-sur-Gironde – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Gautier de Mortagne – teologo francese